Latta (Karolina Południowa)
 Latta (Oklahoma)

Osoby o tym nazwisku:
 Ivory Latta – amerykańska koszykarka
 Vicky Latta – nowozelandzka jeźdźczyni sportowa, limpijka